Máčeha
 je očetova žena, ki ni mati pastorka;
razmerje med mačeho in pastorki opisujejo številne ljudske pripovedke (Mačeha in pastorka, Pepelka itd.)
 mačeha (rastlina) je cvetnica iz rodu vijolic, ki jo gojimo kot okrasno cvetje za vrtove, nasade, pokopališča. Je tudi simbol svobodomiselnosti.